Кошели — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кошели — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Кошели — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Кошели — исторический квартал у устья Яузы в Москве (снесен в 1975 г.).
 Кошели — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Кошели — село в Воскресенском районе Саратовской области.